Axel Noack ist der Name folgender Personen:

* Axel Noack (Theologe) (* 1949), deutscher Theologe, früherer Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
 Axel Noack (Leichtathlet) (* 1961), deutscher Geher